Kerkgenootschap Zevendedagsadventisten

Kerkgebouwen:
 Adventkerk (Aerdenhout)
 Adventkerk (Amersfoort)
 Adventkerk (Amstelveen)
 Adventkerk (Amsterdam)
 Adventkerk (Antwerpen), kerk van de Zevendedagsadventisten
 Adventkerk (Arnhem)
 Adventkerk (Den Haag)
 Adventkerk (Deventer)
 Adventkerk (Groningen)
 Adventkerk (Heerlen)
 Adventkerk (Leeuwarden)
 Adventkerk (Rotterdam)
 Adventkerk (Spakenburg)
 Adventkerk (Utrecht)
 Adventkerk (Veenendaal)
Adventkerk (West-Souburg)

Zie ook: Adventskerk